De aftrap van het eerste seizoen van de onafhankelijke Kazachse Topdivisie (Kazachs Бірінші Лигасы; nu: Premjer-Liga) vond plaats op 19 april 1992; de competitie liep door tot en met 21 november 1992.

Kort overzicht van het seizoen
Op 16 december 1991 werd Kazachstan onafhankelijk; tot die tijd had het deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. In de Sovjettijd bestond er een competitie van de Kazachse SSR die als een van de vele regionale derde divisies van de Sovjet-Unie gold. Alleen FK Kairat Alma-Ata speelde 24 seizoenen lang in de hoogste Sovjetdivisie.

Na de onafhankelijkheid sloot de Kazachse voetbalbond zich aan bij de AFC, de Aziatische voetbalbond en in 1992 werd een begin gemaakt met een eigen Kazachse competitie, bestaande uit 25 clubs, die werden ondergebracht in twee poules (een van 12 en een van 13 teams) die elk een hele competitie tegen elkaar speelden. Vervolgens traden de beste 7 ploegen van beide poules aan in een kampioenscompetitie; de overige teams bestreden elkaar in een degradatiecompetitie. In de kampioens- en degradatiegroepen werden de resultaten en de punten uit de eerste poulefase meegenomen en de clubs speelden dus alleen maar (uit en thuis) tegen tegenstanders die oorspronkelijk in de andere poule zaten, zodat ze niet vier maal tegen dezelfde tegenstander hoefden te spelen.

De eerste kampioen heette logischerwijze Qayrat FK Alma-Ata, de club met ervaring op het hoogste Sovjetniveau. De ploeg pakte meteen de eerste dubbel door de bekerfinale overtuigend met 5-1 te winnen van Fosfor FK Jambul. De kampioen van Kazachstan deed in 1993 nog niet mee aan het Aziatisch kampioenschap voor landskampioenen.

In de degradatiecompetitie werden Metallïst FK Petropavl, Arman FK Kentaw en CSKA Alma-Ata FK weliswaar degradanten genoemd, maar omdat zij op de 5de, 8ste resp. 10de plaats van de degradatiecompetitie eindigden, is het duidelijk dat niet alleen sportieve, maar ook financiële reden een rol hebben gespeeld.

Transcriptie en naamswijzigingen
Het Kazachs is een Turkse taal die met (een variant van) het Cyrillische alfabet wordt geschreven (hoewel Kazachse minderheden in China en andere landen het Arabisch schrift gebruiken om hun taal te noteren); vanaf circa 2007 streeft de Kazachse regering ernaar om op den duur een aangepaste versie van het Latijnse alfabet in te voeren, maar haast heeft dit voornemen niet; sommige gouvernementele websites gebruiken dit nieuwe alfabet reeds, maar onder de bevolking leeft dit nog niet. In afwachting van de invoering hiervan is er een officiële transcriptie van het Kazachse alfabet vastgesteld; deze zogeheten Qaydar-transcriptie zal ook bij de seizoensoverzichten van de Kazachse competities worden gebruikt (hoewel de individuele voetbalclubs op Wikipedia nog veelal een aan het Nederlands aangepaste spelling hebben, de plaatsnamen daarentegen niet).

Vooral in de eerste jaren na de invoering van de eigen competitie was het een komen en gaan van clubs en een warboel aan nieuwe namen. Geleidelijk aan werden ook namen van steden officieel veranderd; hoewel de lokale Kazachse bevolking - die 54% van het inwonertal vormt - vaak al decennialang eigen, Kazachse namen gebruikte voor met name de steden in het noorden van het land die vaak door Russen waren gesticht, werden deze nieuwe namen niet meteen na de onafhankelijkheid, maar soms jaren later officieel ingevoerd. Zo draagt het vroegere Alma-Ata pas vanaf 1994 de Kazachse naam Almatı en heet de nieuwe hoofdstad van het land pas vanaf 1997 Astana.

Clubs

Kaart

Voorronde 1992

Eindstand groep A

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

† Metallïst FK Jezqazğan trok zich na twee speelronden terug. De twee behaalde resultaten (0-0 tegen Arman FK Kentaw en 0-2 tegen Celïnnïk FK Aqmola) werden ongeldig verklaard. De club zal volgend seizoen opnieuw aan de Topdivisie deelnemen.

Resultaten groep A

1, 2 Omdat Metallïst FK Jezqazğan zich na twee speelronden had teruggetrokken, werden de beide behaalde resultaten ongeldig verklaard.

Eindstand groep B

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten groep B

3 De uitslag van de wedstrijd Metallïst FK Petropavl - Qaysar FK Qızılorda (3-1) werd ongeldig verklaard en tot een reglementaire overwinning voor Qaysar FK Qızılorda uitgeroepen, maar zonder doelpunten.

4 De wedstrijd tussen Zenït FK Kökşetaw en SKÏF-Arsenal FK Şımkent is blijkbaar nooit gespeeld, maar door de voetbalbond tot een reglementaire overwinning voor SKÏF-Arsenal FK Şımkent uitgeroepen, maar zonder doelpunten.

5 De uitslag van de wedstrijd Zenït FK Kökşetaw - Vostok FK Ust-Kamenogorsk (2-1) werd ongeldig verklaard en tot een reglementaire overwinning voor Vostok FK Ust-Kamenogorsk uitgeroepen, maar zonder doelpunten.

Kampioensgroep

Eindstand 1992

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 1992

6 De uitslag van de wedstrijd Şaxter FK Qarağandı - Xïmïk FK Kustanay (1-2) werd ongeldig verklaard en tot een reglementaire overwinning voor Şaxter FK Qarağandı uitgeroepen, maar zonder doelpunten.

Degradatiegroep

Eindstand 1992

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

° Metallïst FK Jezqazğan had zich na twee speelronden in de voorronde terug getrokken. De twee behaalde resultaten werden ongeldig verklaard. De club zal volgend seizoen opnieuw aan de Topdivisie deelnemen.

Resultaten 1992

7 De wedstrijd Arman FK Kentaw - Metallïst FK Petropavl (uitslag onbekend) werd tot een reglementaire overwinning voor Arman FK Kentaw verklaard, maar zonder doelpunten.

8 De wedstrijd Jetisu FK Taldıqorğan - Aqtaw FK (uitslag onbekend) werd tot een reglementaire overwinning voor Aqtaw FK verklaard, maar zonder doelpunten.

9 De wedstrijd Jetisu FK Taldıqorğan - Uralec FK Uralsk (uitslag onbekend) werd tot een reglementaire overwinning voor Uralec FK Uralsk verklaard, maar zonder doelpunten.

Topscorers 1992

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Russisch)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1992